Терешки — название населённых пунктов.

Белоруссия

Витебская область 
 Терешки — деревня в Верхнедвинском районе.
 Терешки — деревня в Лепельском районе.
 Терешки — деревня в Шарковщинском районе.

Гродненская область 
 Терешки — деревня в Волковысском районе.
 Терешки — деревня в Сморгонском районе.

Минская область 
 Терешки — деревня в Вилейском районе.

Россия 
 Терешки — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.

Украина 
 Терешки — село в Барском районе Винницкой области.
 Терешки — село в Сквирском районе Киевской области.
 Терешки — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Терешки — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Терешки — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Терешки — село в Шполянском районе Черкасской области.